HMS Ocean může být označením pro několik válených lodí britského královského námořnictva.

 HMS Ocean (1761) – řadová loď s 90 děly
 HMS Ocean (1805) – řadová loď s98 děly
 HMS Ocean (1862) – obrněná loď třídy Prince Consort
 HMS Ocean (1898) – predreadnought třídy Canopus
 HMS Ocean (R68) – letadlová loď třídy Colossus
 HMS Ocean (L12) – vrtulníková výsadková loď

Rozcestníky - loď